Moville kan syfta på följande platser:

Irland 

 Moville (ort i Irland), Ulster, County Donegal,

USA 

 Moville (ort i USA), Iowa, Woodbury County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar